Фети́сов (Фети́сова) — русская фамилия. Происходит от имени Фетис, просторечной формы имени Феоктист.

Известные носители 
 
 
 
 
 Фетисов, Антонин Иванович (1891—1979) — советский математик и педагог.
 Фетисов, Василий Фёдорович (1918—1984) — директор ташкентского завода «Электростанок».
 Фетисов, Виктор Георгиевич (1937—2018) — советский и российский художник-скульптор.
 
 Фетисов, Вячеслав Александрович (род. 1958) — советский и российский хоккеист и руководитель спортивных организаций.
 Фетисов, Глеб Геннадьевич (род. 1966) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Воронежской области.
 Фетисов, Дмитрий Сергеевич (род. 1995) — российский хоккеист с мячом.
 Фетисов, Иван Яковлевич (1920—1994) — советский художник, портретист.
 
 
 Фетисов, Тимофей Анатольевич (род. 1974) — протоиерей Русской православной церкви, богослов.



См. также 
 Фетисов — упразднённый хутор на территории Михайловского района Волгоградской области.
 Фетисов-Арена — концертно-спортивный комплекс во Владивостоке, домашняя арена клуба КХЛ «Адмирал»
 Лук Фетисова

Примечания